Лунёвщина — деревня в городском поселении «Гдов» Гдовского района Псковской области России
 Лунёвщина — деревня в Юшкинской волости Гдовского района Псковской области России